Altungarisch steht für:
 Altungarische Schrift, vor Einführung des lateinischen Alphabets zur Verschriftung des Ungarischen verwendet
 Altungarische Sprache, siehe Ungarische Sprache#Altungarisch